Kopriva (znanstveno ime Urtica) je rod rastlin iz družine šipkovcev, kamor uvrščamo med drugim splošno znano veliko koprivo (Urtica dioica)

Kopriva je tudi ime več naselij v Sloveniji:

 Kopriva, občina Razkrižje
 Kopriva, občina Sežana
in priimek Kopriva (priimek)